Bătălia de la El Alamein se referă la două lupte distincte, care au avut loc amândouă în anul 1942, în timpul campaniei din Africa de nord a celui de-al Doilea Război Mondial. Bătăliile au avut loc în Egipt, într-o zonă care a primit numele stație de cale ferată El Alamein. 

 Prima bătălie de la El Alamein – 1 – 7 iulie 1942 și
 A doua bătălie de la El Alamein – 23 octombrie – 4 noiembrie 1942.